Richard Normandský (angl. Richard of Normandy; 1054–1081) byl vévoda z Bernay a druhý syn Viléma I. Dobyvatele a dědic anglického trůnu. Zemřel ovšem dřív než Vilém Dobyvatel a trůn nakonec zdědil jeho mladší bratr Vilém II. Ryšavý.

Richard se narodil v roce 1054 v Normandii jako syn Viléma Bastarda a Matyldy Flanderské. Jeho starší bratr Robert II. Normanský byl po vzpouře proti svému otci vyhnán a tak se Richard stal předpokládaným dědicem trůnu. Roku 1081 ovšem Richard zahynul při nehodě během lovu v Novém lese. Z lesa byl odvezen a pohřben ve Winchesterské katedrále.

Na trůn po Vilémovi I. posléze nastoupil Vilém II., který zahynul při lovu ve stejném lese necelých dvacet let po Richardovi.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Normanská dynastie
Angličtí princové
Úmrtí v souvislosti s nehodou na lovu
Pohřbení v katedrále ve Winchesteru
Narození v roce 1054
Úmrtí v roce 1081
Muži